Zálší est un toponyme qui peut désigner :

Zálší, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Zálší, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie